Са́нчес () — испанская фамилия и топоним.

Фамилия

А 
 Санчес, Аарон (род. 1996) — андоррский футболист.
 Санчес Васкес, Адольфо (1915—2011) — мексиканский философ-марксист.
 Санчес, Алекс (род. 1957) — американский писатель.
 Санчес, Алексис (род. 1988) — чилийский футболист.
 Санчес Коэльо, Алонсо (ок. 1531 1588) — испанский художник-портретист, работал при дворе Филиппа II.
 Санчес Пиньоль, Альберт (род. 1965) — каталонский антрополог и писатель.
 Санчес, Альберто (1895—1962) — испанский художник и скульптор.
 Санчес, Альфонсо (род. 1974) — андоррский футбольный вратарь.
 Санчес, Альфредо (1904—?) — мексиканский футболист.
 Санчес Робайна, Андрес (род. 1952) — испанский поэт, филолог, эссеист, переводчик.
 Санчес, Антониу Нунес Рибейру (1699—1782) — врач.
 Санчес Викарио, Аранча (род. 1971) — испанская теннисистка.
 Санчес, Аристидес (1943—1993) — никарагуанский политик, деятель движения Контрас.

Б 
 Санчес, Беатрис (род. 1970) — чилийская журналистка и политик.
 Санчес, Белен (род. 1972) — испанская гребчиха-байдарочница.
 Санчес, Бенхамин (род. 1985) — испанский легкоатлет.
 Санчес, Бланка (1946—2010) — мексиканская актриса театра, кино и радио, общественный деятель.

В 
 Санчес, Веллингтон (род. 1974) — эквадорский футболист.
 Санчес, Вероника (род. 1977) — испанская актриса.
 
 Санчес, Виктория (род. 1976) — канадская актриса.
 Санчес, Висенте (род. 1979) — уругвайский футболист.

Г 
 Санчес де Лосада, Гонсало (род. 1930) — боливийский политик и предприниматель, дважды президент Боливии.

Д 
 Санчес, Давинсон (род. 1996) — колумбийский футболист.
 Санчес, Джованни Феличе (1600—1679) — итальянский композитор и певец эпохи барокко.
 Санчес, Джон Хайро (род. 1999) — эквадорский футболист.
 Санчес, Джозеф (род. 1970) — филиппинский шахматист.
 Санчес, Диего (род. 1981) — американский боец смешанного стиля.
 Санчес, Доминго Франсиско (1795—1870) — вице-президент Парагвая (1862—1870).
 Санчес, Дэвид (1992—2017) — мексиканский профессиональный боксёр.

Ж 
 Санчес Осорио, Жозе (род. 1940) — португальский военный и политик.
 Санчес, Жули (род. 1978) — андоррский футболист.

И, Й 
 Санчес, Илье (род. 1990) — испанский футболист.
 Санчес, Индиана (род. 1989) — модель и Мисс Никарагуа 2009.
 Санчес, Йоани (род. 1975) — кубинская журналистка и блогер.

К 
 Санчес, Карлос Андрес (род. 1984) — уругвайский футболист.
 Санчес Морено, Карлос (род. 1986) — колумбийский футболист.
  — канадские режиссёры.
 Санчес, Кейтлин (род. 1996) — американская актриса.
 Санчес Флорес, Кике (род. 1965) — испанский футболист.
 Санчес, Киле (род. 1977) — американская актриса.
 Санчес, Клара (род. 1983) — французская велогонщица.
 Санчес, Клаудио (род. 1978) — американский писатель и музыкант.
 Санчес, Куко (1921—2000) — мексиканский певец, композитор и актёр.

Л 
 Санчес, Леонель (1936—2022) — чилийский футболист.
 Санчес, Либорио (род. 1989) — мексиканский футболист.
 Санчес, Лорен (род. 1969) — американская журналистка, телеведущая и актриса, летчик, предприниматель.
 Санчес, Лорена (род. 1986) — американская порноактриса.
 Санчес, Лори (род. 1958) — североирландский футболист и тренер.

М 
 Санчес, Майкл Робертович (род. 1986) — кубинский и российский волейболист.
 
 Санчес Ковиса, Мариано (1919—1993) — испанский ультраправый политик.
 
 Санчес, Маркос (род. 1989) — панамский футболист.
 Санчес, Марта (род. 1966) — испанская певица, актриса.
 Санчес Сальфран, Марта (род. 1975) — кубинская волейболистка.
  (1979–2005) — мексиканский боксёр, умер от травмы, полученной на ринге.
 
 Санчес, Моника (род. 1969) — мексиканская актриса.

Н 
 Санчес, Наталия (род. 1983) — колумбийская лучница.
 Санчес, Ниа (род. 1990) — американская модель, телеведущая; Мисс США — 2014.
 Санчес, Николас (род. 1995) — аргентинский футболист.

О 
 Санчес, Оливия (род. 1982) — французская теннисистка.
 Санчес Кордеро, Ольга (род. 1947) — мексиканский политик и юрист.
 Санчес, Омайра (1972—1985) — девочка, погибшая во время стихийного бедствия в городе Армеро (Колумбия) в 1985 году.
 Санчес, Онесимо (род. 1968) — испанский футболист и тренер.
 Санчес, Освальдо (род. 1973) — мексиканский футболист.
 Санчес, Оскар Кармело (1971—2007) — боливийский футболист.
 Санчес, Оскар Энрике (1955—2019) — гватемальский футболист.

П 
 Санчес, Пабло (род. 1973) — аргентинский футбольный тренер.

Р 
 Санчес, Рамон (род. 1982) — сальвадорский футболист.
 Санчес, Рей (род. 1967) — пуэрто-риканский бейсболист.
 Санчес, Рикард (род. 2000) — испанский футболист.
 Санчес, Рикардо (род. 1953) — генерал-лейтенант Армии США, командующий коалиционными войсками в Ираке (2003—2004).
 Санчес, Ричард Рафаэль (род. 1996) — парагвайский футболист.
 Санчес, Роберто (1910—?) — мексиканский легкоатлет.
 Санчес, Розалин (род. 1973) — американская певица, модель, актриса.

С 
 Санчес Кастильо, Сараи (род. 1981) — венесуэльская шахматистка.
 Санчес, Салустиано (1901—2013) — являлся старейшим верифицированным живущим в мире мужчиной.
 Санчес, Сальвадор (1959—1982) — мексиканский боксёр-профессионал, выступавший в полулёгкой весовой категории.
 Санчес Серен, Сальвадор (род. 1944) — сальвадорский революционер.
 Санчес Мартинес, Саманта (род. 1992) — настоящее имя испанской порноактрисы Аполонии Лапьедры.
 Санчес, Самуэль (род. 1978) — испанский велосипедист.
 Санчес, Санди (род. 1994) — кубинский футболист.
 Санчес, Селия (1920—1980) — кубинская революционерка.
 Санчес, Серхио (род. 1986) — испанский футболист.
 Санчес, Сесар (род. 1971) — испанский футболист.
 Санчес, Скотт (род. 1959) — боливийский горнолыжник.
 Санчес, Стейси (род. 1973) — американская актриса и фотомодель.

Т 
 Санчес, Тамара Ивановна (род. 1940) — советский и российский художник.

У 
 Санчес, Уго (род. 1958) — мексиканский футболист.
 Санчес Герреро, Уго (род. 1981) — мексиканский футболист.
 Санчес Португаль, Уго (1984—2014) — испано-мексиканский футболист.
 Санчес, Уилбер (1968) — кубинский борец греко-римского стиля.

Ф 
 Санчес, Феликс (род. 1977) — доминиканский легкоатлет.
 Санчес Бас, Феликс (род. 1975) — испанский футбольный тренер.
 
 Санчес Эрнандес, Фидель (1917—2003) — президент Сальвадора (1967—1972)
 
 Санчес Форе, Фрэнк (род. 1992) — кубинский боксёр-профессионал.

Х 
 Санчес, Хавьер (род. 1968) — испанский теннисист.
 Санчес Франко, Хавьер (род. 1971) — испанский футболист (мини-футбол).
 
 Санчес Гарсия, Хесус (род. 1989) — мексиканский футболист.
 Санчес, Хоакин (род. 1981) — испанский футболист.
 Санчес Рамос, Хорхе Эдуардо (род. 1997) — мексиканский футболист.
 
 Санчес Баркеро, Хосе (род. 1987) — коста-риканский футболист.
 Санчес дель Рио, Хосе (1913−1928) — мексиканский мальчик, участвовавший в восстании кристерос против правительственных войн (1926—1929).
 Санчес Сола, Хосе Луис (Челис; род. 1959) — мексиканский футбольный тренер.
 
 Санчес, Хуан (род. 1972) — испанский футболист.
 Санчес, Хуанлу (род. 2003) — испанский футболист.
 Санчес Миньо, Хуан (род. 1990) — аргентинский футболист.
 Санчес, Хуан Карлос (род. 1956) — боливийский футболист.
 Санчес, Хуан Мануэль (род. 1965) — испанский гребец-байдарочник.
 Санчес, Хулиан (род. 1988) — мексиканский прыгун в воду.

Ш 
 Санчес, Шавьер (род. 1975) — андоррский футболист.

Э 
 Санчес, Эдди (род. 1982) — американский боец смешанного стиля.
 Санчес, Эдер (род. 1986) — мексиканский легкоатлет.
 Санчес де Фуэнтес, Эдуардо (1874—1944) — кубинский композитор и музыковед.
 Санчес, Элеутерио (1942) — испанский писатель.
 Санчес, Эмилио (род. 1965) — испанский теннисист.
 Санчес Перье, Эмилио (1855—1907) — испанский живописец.
 Санчес, Эрвин (род. 1969) — боливийский футболист.
 Санчес, Эфраин (1926—2020) — колумбийский футболист.

Двойные 
 Ариас Санчес, Оскар (род. 1940) — государственный и политический деятель Коста-Рики.
 Веласкес Санчес, Фидель (1900—1997) — мексиканский политик, деятель рабочего движения.
 Дения Санчес, Сантьяго (род. 1974) — испанский футболист.
 Кирос Санчес, Хосе Феликс (1811—1883) — сальвадорский политический деятель, дважды исполнявший обязанности президента Сальвадора.
 Крус Санчес, Кристьян (род. 1992) — перуанский шахматист.
 Луке Санчес, Крисанто (1889—1959) — первый колумбийский кардинал.
 Молина Санчес, Сесар Антонио (род. 1952) — журналист, писатель, литературный критик, преподаватель, директор Института Сервантеса, министр культуры Испании.
 Монтанье Санчес, Эрнесто (1916—1993) — перуанский государственный и военный деятель, премьер-министр Перу.
 Ороль Санчес, Хавьер (Ороль; род. 1973) — испанский футболист, игрок в мини-футбол.
 Проенса Санчес, Лисардо (1926—1969) — кубинский военный.
 
 Рамирес Санчес, Хильберто (род. 1991) — мексиканский боксёр-профессионал, выступающий во второй средней категории.
 Родригес Санчес, Мануэль Лауреано (1917—1947) — испанский матадор, более известный как Манолете.
 Руй-Санчес, Альберто (род. 1951) — мексиканский писатель и издатель.
 Санчес-Альборнос, Клаудио (1893—1984) — испанский историк и политический деятель.
 Санчес-Верду, Хосе Мария (род. 1968) — испанский композитор и дирижёр.
 Санчес-Викарио, Аранча (род. 1971) — испанская теннисистка.
 Санчес-Сильва, Хосе-Мария (1911—2002) — испанский детский писатель.
 Санчес-Хихон, Айтана (род. 1971) — испанская теннисистка.
 Эспиноса Санчес, Паола Милагрос (род. 1986) — мексиканская прыгунья в воду.
 Эхерт-Санчес, Чондра (род. 1983) — американская писательница.

Псевдонимы 
 О’Санчес (род. 1957) — псевдоним русского писателя (настоящее имя — Александр Чесноков).

Персонажи 
 Хуан Санчес Вилья-Лобос Рамирес — персонаж фильмов «Горец» и «Горец: Оживление». Бессмертный.
 Рик Санчес — главный герой американского мультсериала «Рик и Морти».

Топоним 
 Мария-Тринидад-Санчес — провинция Доминиканской Республики.
 Санчес (город) — город в Доминиканской республике.
 Санчес-Магальянес — портовый город в Мексике.
 Санчес-Рамирес — провинция Доминиканской Республики.
 Темпоаль-де-Санчес — город и административный центр муниципалитета Темпоаль в мексиканском штат Веракрус.
 
 Флоренсио-Санчес — город в юго-западной части Уругвая, на севере департамента Колония.

Прочее 
 Рамон Санчес Писхуан — футбольный стадион в испанской Севилье, домашняя арена ФК «Севилья».

См. также 
 Испанское имя#Фамилии
 Португальское имя#Фамилии
 Гарсия Санчес (ок. 1009 1029) — граф Кастилии, последний представитель династии Лара.
 Гарсия I Санчес (ок. 919 970) — король Наварры, граф Арагона.
 Гарсия II Санчес (ок. 964 1000) — король Наварры, активный участник Реконкисты.
 Гонсало Санчес (ок. 1014 1045) — граф Собрарбе и Рибагорсы с 1035 года.
 Иеронимо Санчес де Карранза — основатель испанской школы фехтования, дестрезы.
 Муния Санчес (ум. 1032 или после 1066) — королева Наварры, жена короля Санчо III.
 Нуньо Санчес (ок. 1185 1242) — каталонский дворянин и государственный деятель.
 орден За заслуги Санчеса, Дуарте и Меллы — высшая государственная награда Доминиканской Республики.